A língua Min Oriental, ou Min Dong (chinês simplificado: 闽东语; chinês tradicional: 閩東語; pinyin: Mǐndōngyǔ; Fushaw romanizado: Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄) é um idioma falado, principalmente na parte oriental da província de Fujian na China, e perto de Ningde e Fuzhou, capital da província e maior cidade. O dialeto Fuzhou é considerado a forma padrão da língua min oriental.

A norma ISO 639-3 define a abreviatura para a língua min oriental, usada pela Wikipedia, como CDO.

Árvore da família linguística Min

Ver também 
 Línguas sino-tibetanas
 Língua chinesa
 Línguas min
 Min Bei
 Min Nan

Ligações externas 

 

Oriental Min
Oriental Min